Kanton Belfort-Centre
 Kanton Belfort-Nord
 Kanton Belfort-Est
 Kanton Belfort-Sud
 Kanton Belfort-Ouest